Chinese Volleyball League 2000-2001 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 2000-2001 – torneo di pallavolo maschile